Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori George Bastl e Neville Godwin che hanno battuto in finale Ramón Delgado e Alexandre Simoni 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)
 Nathan Healey /  Stephen Huss (semifinali)

 Martín García /  Luis Lobo (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2002